

Населені пункти та їхні частини
 Пйотрковиці — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Пйотрковиці — село в гміні Дамаславек Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Пйотрковиці — лісова осада в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства

Примітки